Папский Католический университет Чили () — является одним из 6 католических университетов в Чили и одним из двух Папских университетов в стране, наряду с Папским католическим университетом Вальпараисо. Расположен в Сантьяго, Чили.

История 
Учреждён 21 июня 1888 года архиепископом Сантьяго. 11 февраля 1930 года Папа Римский Пий XI присвоил университету статус Папского.

Среди выпускников университета один из самых почитаемых в Чили святых Альберто Уртадо и два президента Чили — Эдуардо Фрей Монтальва и Себастьян Пиньера.

В состав университета входят 19 факультетов.

Факультет экономики и управления 
В 1956 году ректор университета и декан факультета подписали соглашение о сотрудничестве с экономическим факультетом Чикагского университета, в то время возглавляемым Милтоном Фридманом, ведущим представителем «чикагской школы» в экономической теории. Непосредственным куратором сотрудничества со стороны Чикагского университета стал Арнольд Харбергер. В результате факультет стал ведущим в Чили центром, разрабатывающим идеи монетаризма и экономического либерализма.

После военного переворота 1973 года эти идеи стали востребованы правительством, выпускники факультета (получившие прозвище «чикаго-бойз») заняли ведущие позиции в экономическом блоке правительства и центральном банке, разработали и осуществили программу либерализации экономики страны. В число либеральных реформаторов входили такие выпускники факультета как Серхио де Кастро, Хосе Пиньера, Мигель Каст.

Спорт 
Футбольный клуб «Универсидад Католика» был основан 21 апреля 1937 года как спортивная команда при университете и в настоящее время является одной из наиболее известных команд Чили.

Ссылки 
 

1888 год в Чили
Папские университеты
Университеты Сантьяго